Le « Nouveau Monde » est une expression utilisée pour désigner les Amériques.

Cette expression peut également s’appliquer à :

Littérature, bande dessinée et Mangas 

 Nouveau Monde Éditions est une maison d'édition parisienne ;
 Nouveau Monde est un livre d’Anne Robillard de la série Les Héritiers d'Enkidiev ;
 Nouveau Monde est une série de bande dessinée de Gilles Mezzomo et Denis-Pierre Filippi ;
 Les Pionniers du Nouveau Monde est une série de bande dessinée de Jean-François Charles.
 Le Nouveau Monde est la deuxième partie de Grand Line dans le manga One Piece et la plus hostile. Il commence après l'île des Hommes-Poissons. C'est là-bas que l'on retrouve le groupuscule des quatre empereurs.
 Le Nouveau Monde est aussi la planète Mars qui deviendra la nouvelle Terre dans les projets du Dieu Mars (Les Chevaliers du Zodiaque Oméga)

Cinéma 

 Les Amants du nouveau monde, film américain réalisé par Roland Joffé, sorti en 1995.
 Le Nouveau Monde, film américain réalisé par Terrence Malick, sorti en 2005.

Musique 
 Nouveau Monde, le sixième album de La Fouine sorti en 2016

Autres 

 Nouveau Monde, un hameau de La Gorgue ;
 Nouveau Monde est un ancien courant du Parti socialiste français ;
 la Symphonie du nouveau monde est une œuvre de Dvořák ;
 Le Nouveau Monde est une salle de spectacle située à Fribourg en Suisse.
 Die Neue Welt est un journal publié en Alsace de 1921 à 1939.

Voir aussi